Lojas Americanas - LASA

Localidades

Lasa (Bolzano)

Desambiguação